Carsten Spohr – amministratrice delegata tedesca
 Dominik Spohr – cestista tedesco
 Georg Spohr – canottiere tedesco
 Louis Spohr – compositore, violinista e direttore d'orchestra tedesco
 Max Spohr – attivista tedesco

Pagine correlate 
 Edmund Spohr
 Spoor